Суперкубок Китаю з футболу 2018  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2018 року між чемпіоном Китаю клубом Гуанджоу Евергранд Таобао та володарем кубка Китаю клубом Шанхай Грінленд Шеньхуа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на futbol24

2018
Китай
Лютий 2018
2018 у китайському спорті